SV Leo Victor, Surinaamse voetbalclub
 Leo Victor Sigaren, Nederlandse sigarenfabriek